Бандерас има више значења:

 Бандерас (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бандерас (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бандерас (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бандерас, Гватакалка 2. Сексион (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бандерас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику